Эдуард Фукс:
 Фукс, Эдуард (1870—1940) — немецкий учёный, писатель и политический деятель.
 Фукс, Эдуард Карлович (1872—1938) — российский и советский геолог.
 Фукс, Эдуард Яковлевич (1834—1909) — русский юрист, судебный деятель, сенатор, подписавший смертный приговор народовольцам.